En Pologne, Oleśnica est le nom de :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Oleśnica, ville et la gmina dont elle est le siège.

dans la voïvodie de Mazovie
 Oleśnica, village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Oleśnica, village

dans la voïvodie de Sainte-Croix 
 Oleśnica, village et la gmina dont il est le siège.

dans la voïvodie de Łódź
 Oleśnica, village du powiat de Poddębice
 Oleśnica, village du powiat de Wieluń

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Oleśnica, village du powiat de Chodzież 
 Oleśnica, village du powiat de Słupca